ZKS Stal Stalowa Wola – polski wielosekcyjny klub sportowy
 Stal Stalowa Wola (piłka nożna)
 Stal Stalowa Wola (koszykówka)
 Stal Stalowa Wola (hokej na lodzie)